Comedy Central bezeichnet:
 Comedy Central, einen international aktiven Fernsehsender des US-Medienkonzerns Viacom, der hauptsächlich Comedy-Serien und -shows sendet.

Dessen nationale Niederlassungen:
 Comedy Central Austria
 Comedy Central Deutschland
 Comedy Central España
 Comedy Central Italia
 Comedy Central Magyarország
 Comedy Central Nederland
 Comedy Central New Zealand
 Comedy Central Polska
 Comedy Central Schweiz
 Comedy Central Sverige
 Comedy Central UK & Ireland

Und dessen Ableger:
 Comedy Central Extra
 Comedy Central Family